Амо, АМО — топоним, аббревиатура и имя собственное:

Топоним 
 Амо (или Торса или Ма) — река в Китае, Индии и Бутане общей протяжённостью 358 км из которых 113 км в Китае и 145 км в Бутане.
 Амо () — район в Брунее.
 Амо () — город в штате Индиана (США).
 Амо — тауншип в округе Коттонвуд, Миннесота, США.

Аббревиатура 
 АМО — автомобильное московское общество, в честь которого был назван автомобильный завод ЗИЛ.
 АМО — прежнее название Завода имени Лихачёва (ЗИЛ) выпускавшего одноимённые модели авто:
 АМО-2;
 АМО-3;
 АМО-Ф-15 — первый советский грузовой автомобиль, выпускавшийся серийно московским заводом АМО.
 АМО — российский футбольный клуб. См. Торпедо (футбольный клуб, Москва).
  — музыкальный сайт.
  — корпорация специализирующаяся на продуктах ухода за глазами.
 AMO — Ангарское муниципальное образование.
 АМО — Ассоциация медицинских организаций Украины.
 Amo — ботаническаое обозначение для испанского ботаника Мариано дель Амо-и-Мора (1809—1896).

Фамилия 
 Амо, Антон Вильгельм (; 1703—1759) — афро-немецкий философ.
 Амо, Антонио дель (1911—1991) — испанский кинорежиссёр и сценарист.

Имя 
 Амо — мужское имя армянского и латинского происхождения.

См. также 
  — один из языков Нигерии (ветвь языков кайджи).
 Amo — альбом британской рок-группы Bring Me the Horizon.